

Aziende 
 Perfect World - azienda sviluppatrice di videogiochi

Musica 
 Perfect World – singolo dei Simple Plan del 2006
 Perfect World – singolo dei Gossip del 2012
 Perfect World – album delle Twice del 2021

Fumetti 
 Perfect World – manga di Rie Aruga

Videogiochi 
 Immercenary  – videogioco per 3DO distribuito in Giappone con il titolo Perfect World